Slovo stříbro může označovat více věcí:
 stříbro – chemický prvek
 Stříbro (okres Tachov) – město v okrese Tachov
 Stříbro (nádraží) – železniční nádraží ve Stříbře
 stříbro (minerál) – minerál